Чемпионат мира по баскетболу 1998 — тринадцатый в мире чемпионат по такому виду спорта как баскетбол среди мужчин прошёл в Афинах и Пирее (Греция) с 29 июля по 9 августа 1998 года.

История 
Действующий чемпион мира сборная США прибыла в ослабленном составе: из-за локаута в НБА США представляли в основном игроки из европейских клубов, а также двое из колледжей.

Чемпионом мира стала сборная Югославии, одолевшая в финале сборную России 64-62, которая второй раз подряд выиграла серебро мирового первенства.

С учётом выступлений сборной СССР это был 10-й подряд чемпионат мира, когда российская команда сумела завоевать медали.

Лучшие игроки ЧМ 
Лучшим игроком турнира был признан югослав Деян Бодирога.

Команды

Первый этап 
По три команды из группы выходили во 2-й отборочный раунд.

Группа A

Группа Β

Группа C

Группа D

2-й отборочный раунд 
Учитывались результаты игр, проведенных на 1-м этапе

Группа Ε

Группа F

Финальный этап

Игры за 9-12-е места

Игры за 5-8-е места

Игры за 1-4-е места

Места

Символическая сборная турнира и MVP 
  Василий Карасев
  Альберто Эррерос
  Деян Бодирога
  Грегор Фучка
  Желько Ребрача

Ссылки 
 Чемпионат мира 1998 года на сайте ФИБА

Чемпионаты мира по баскетболу
1998 год в баскетболе
Баскетбол